Aimorés kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aimorés (ort), Minas Gerais, 
 Aimorés (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar